Fátima foi um programa de entretenimento emitido de segunda a sexta-feira na SIC, às 10:00, conduzido por Fátima Lopes. Todos os dias, podíamos contar com histórias de vida, bom humor, música, etc…

Substituiu o bem-sucedido SIC 10 Horas. Talk-show, emitido em direto, de estúdio, com a presença de público. Programa centrado em entrevistas, nas conversas com convidados anónimos, que traziam testemunhos de vida. Este programa enfatiza a figura da apresentadora das manhãs da SIC, Fátima Lopes.

Em 2009, devido à gravidez de Fátima Lopes, esta foi substituída por Merche Romero e Carlos Ribeiro.

Ligações externas 
 

Fatima
Programas de televisão de Portugal que estrearam em 2005
Programas de televisão de Portugal encerrados em 2009
Programas de televisão em língua portuguesa